Bahnhofsallee 40 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofsallee 40 (Hildesheim), auch Villa Lindemann, denkmalgeschütztes Gebäude in Hildesheim, Niedersachsen
 Bahnhofsallee 40 (Vieselbach), um 1860 angelegter Vierseithof in Vieselbach, Thüringen